Альвен (иногда Альфен, Альфвен, ) — шведская фамилия. Известные носители:
 Альвен, Хуго (1872—1960) — шведский композитор, дирижёр, скрипач и художник.
 Альвен, Ханнес (1908—1995) — шведский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1970), племянник Хуго.
 Альвен, Ингер (1940—2022) — шведская писательница, дочь Ханнеса Альвена